

Pessoas
Valdomiro Castilho de Lima (1873-1938), militar  e político  brasileiro;
Valdomiro Duarte de Macedo, futebolista brasileiro em atividade;
Valdomiro Luiz da Rocha, ex-prefeito do município gaúcho de Vera Cruz e atual Coordenador Regional de Educação no estado;
Valdomiro Maicá, cantor e compositor brasileiro de música nativista;
Valdomiro Vaz Franco, ex-jogador brasileiro de futebol.

Desambiguações de antropônimos